L'équipe de Hong Kong de football est une sélection des meilleurs joueurs hongkongais sous l'égide de la Fédération de Hong Kong de football.

Histoire

Sélection actuelle 
Les joueurs suivants disputeront deux matchs amicaux contre  les 21 et 24 septembre 2022.

Gardiens
 Yapp Hung Fai
 Paulo César
 Ng Wai Him

Défenseurs
 Law Tsz Chun
 Tsui Wang Kit
 Sean Tse
 Hélio
 Leung Kwun Chung
 Fung Hing Wa
 Wong Tsz Ho
 Yu Wai Lim
 Alexander Jojo

Milieux
 Huang Yang
 Wu Chun Ming
 Wong Wai
 Cheng Chin Lung
 Ngan Lok Fung
 Chan Siu Kwan
 Ju Yingzhi

Attaquants
 Fernando
 Yu Joy Yin
 Jahangir Khan
 Cheng Siu Kwan
 Sun Ming Him
 Alex Tayo Akande

Classement FIFA

Palmarès

Parcours en Coupe du monde

Parcours en Coupe d'Asie

Coupe d'Asie de l'Est de football 
 2003 : 
 2005 : Tour préliminaire
 2008 : Tour préliminaire
 2010 : 
 2013 : Tour préliminaire
 2015 : Tour préliminaire
 2017 : Tour préliminaire
 2019 : 
 2022 :

Sélectionneurs 

Dernière mise à jour : Hong Kong - Birmanie (0-0), . Les statistiques ne tiennent compte que des matches internationaux de l'équipe A.

Les adversaires de l'équipe de Hong Kong de 1954 à aujourd'hui

Notes et références 

Équipe de Hong Kong de football